Henrik (dvorac Windsor, 13. srpnja 1267./68. ‒  Merton/dvorac Guildford, Surrey, 14. listopada 1274.) (Henry) bio je kraljević Engleske, sin Edvarda I. i njegove sestrične Eleonore Kastiljske te stariji brat grofice Eleonore, i Edvarda II. Bio je nazvan po djedu, kralju Henriku III., koji je bio vladar u vrijeme kraljevićeva rođenja.

Kad je 3. kolovoza 1271. umro Henrikov stariji brat Ivan, mladi je Henrik postao budući prijestolonasljednik. Nakon djedove smrti, postao je i krunski princ.

Jednom na blagdan Duhova u Henrikovu je kupku bilo uliveno vino jer se smatralo da će ga ojačati. Henrik je, naime, bio dosta boležljiv. Henrik i njegova sestra Eleonora živjeli su zajedno sa svojim bratićem Ivanom.

1. rujna 1273. Henrik je postao zaručen za Ivanu I. Navarsku, koja se udala za Filipa Lijepog. Filipova je kći Izabela postala ženom Henrikovog brata Edvarda.

Dok je Henrik umirao, ni njegov otac ni njegova majka nisu došli da ga vide. Za Henrika se brinula njegova baka Eleonora Provansalska, koja ga je odgajala.

Henrik je pokopan u Westminsterskoj opatiji, ali mu je srce izvađeno i pokopano u Guildfordu.

Nakon Henrikove smrti, sljedeći je krunski kraljević Engleske postao Alfons, grof Chestera.

Izvori 

Anjou-Plantageneti